Первая лига Беларуси по футболу 2015 (25-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд первой лиги) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2015 года в Первой лиге.

Регламент 
В соревновании приняли участие 16 команд. По итогам двухкругового турнира победитель, второй и третий призёры получили путёвку в Высшую лигу. Худшая команда вылетела во Вторую лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, покинувшие первую лигу 
 «Гранит» (выход в Высшую лигу (1-е место))
 «Славия» (выход в Высшую лигу (2-е место))
 «Витебск» (выход в Высшую лигу (стыковые матчи))
 «Волна» (вылет во Вторую лигу (16-е место))
 «Минск-2» (расформирован)

Клубы, пополнившие первую лигу 
 «Днепр» (вылет из Высшей лиги (стыковые матчи))
 «Барановичи» (повышение из Второй лиги (1-е место))
 «Крумкачи» (повышение из Второй лиги (2-е место))
 «Орша» (повышение из Второй лиги (3-е место))
 «Кобрин» (повышение из Второй лиги (5-е место))

Клубы-участники

Представительство по регионам 
В 25-м чемпионате Белоруссии по футболу среди команд первой лиги принимают участие футбольные клубы, представляющие все области страны.

Тренеры и капитаны команд

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Бомбардиры

Техническое оснащение команд

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница о Первой лиге Беларуси 2015 на сайте АБФФ
 Официальная страница о Первой лиге Беларуси 2015 на football.by 
 Официальная страница о Первой лиге Беларуси 2015 на by.tribuna.com 
 Официальная страница о Первой лиге Беларуси 2015 на teams.by

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2015
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2015
 Кубок Белоруссии по футболу 2015/2016

Первая лига Белоруссии по футболу
Белоруссия